Wimbledon 2017 – kwalifikacje gry podwójnej kobiet – kwalifikacje do zawodów deblowych kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 28–30 czerwca na trawiastych kortach The Bank of England Sports Centre w Roehampton.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrane 
  Lesley Kerkhove /  Lidzija Marozawa
  Ashley Weinhold /  Caitlin Whoriskey

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2017
Wimbledon – kwalifikacje gry podwójnej kobiet